

Persone
 Hidekazu Ōtani (1984) – calciatore giapponese, di ruolo centrocampista
 Ken Noritomo Otani (1920-2017) – maestro di judo, judoka e allenatore di judo giapponese
 Ichiji Ōtani (1912-2007) – calciatore giapponese, di ruolo attaccante
 Ikue Ōtani (1965) – doppiatrice giapponese
 Sachio Ōtani (1924-2013) – architetto giapponese
 Shinjiro Otani (1972) – wrestler giapponese
 Shōhei Ōtani (1994) – giocatore di baseball giapponese

Altro
 9844 Otani – asteroide della fascia principale